Kaisariani oder Kesariani steht für:

 Kesariani oder Kaisariani, ein Vorort von Athen
 das Kloster Kesariani oder Kaisariani, eine byzantinische Klosteranlage am Berg Hymettos